K3 (2015) – belgijsko-francuski serial animowany. Serial emitowany w Polsce na kanale TeleTOON+ od 2 maja 2016 roku.

Fabuła 
Kate, Kim i Kylie to trzy zwykłe dziewczyny, które wiodą niezwykłe życie. Są bowiem nastoletnimi gwiazdami pop. Kate jest głosem rozsądku w ich grupie, poza tym zawsze chce mieć rację. Kim to osoba radosna, ale też impulsywna. Z kolei Kylie stara się dostrzegać dobro we wszystkich. W trasie towarzyszy im ochroniarz i kierowca – X. Poważny, bardzo profesjonalny mężczyzna, obdarzony niezwykłą cierpliwością, ratuje dziewczyny z kłopotów, które spowodują. Nastolatki mają dwoje przyjaciół, DeeDee i Dwayne’a, zwanych 2D. Nie rozstają się oni z deskorolkami i zawsze stają się inicjatorami nowych przygód.

Spis odcinków

Przypisy 

Belgijskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2015